Příjmení Penner, přechýleně Pennerová, může označovat:

mužský tvar
 Jiří Penner (* 1946) – český fotbalista
 Miloslav Penner (1972–2020) – český fotbalista, otec Nicolase
 Nicolas Penner (* 2001) – český fotbalista, syn Miloslava

Rozcestníky - příjmení
Německá příjmení
Anglická příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení